

Cinema 
 Green Book – film drammatico del 2018, diretto da Peter Farrelly

Letteratura ed editoria 
 Green Book – libro di M. L. McGlashen: raccolta di termini e simboli ampiamente utilizzati nel campo della chimica
 Green Book – documento del 1971 promulgato dall'Amministrazione centrale tibetana per i tibetani che vivono fuori dal Tibet
 The Negro Motorist Green Book – guida di viaggio dell'epoca della segregazione del 1936-1966 pubblicata da Victor H. Green
Green Book – libro di Muʿammar Gheddafi del 1975 in cui il leader libico espone la sua visione della democrazia e dell'economia.

Multimedia 
 Green Book – standard multimediale per CD di Philips e Sony

Pagine correlate 
The Green Book